Сабино Перез има више значења:

 Сабино Перез (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сабино Перез (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику